Az F–15 Eagle vadászgépet az 1960-as évek második felében kezdték el tervezni, a vietnámi háború tapasztalatai alapján. Legfőbb célként a mindenkori légifölény kivívását tűzték ki a típus elé. Maga az alapváltozat 1976. január 9-én állt szolgálatba először az USAF állományában, amelyet azóta folyamatosan tovább fejlesztenek. Az, hogy mennyire sikerült a tervezési célokat megvalósítani, mi sem bizonyítja jobban, hogy hadrendbe állítása óta több mint száz légi győzelmet értek el vele veszteség nélkül.

Kronológia 
A típus által elért légi győzelmek időrendi sorrendben.

Rövid leírások 

 2001. szeptember 14.: Két izraeli F–15C lelőtt két szír MiG–29-et Szíria partjainál. Itt debütált először a Python 4 légiharc-rakéta. A két szír vadászgép egy izraeli SIGINT-felderítő EC 707-es elfogására indult, amely feltehetően nemzetközi vizek felett repülve figyelte és rögzítette a libanoni és szír elektronikai aktivitást, illetve több gyorsan mozgó – vadászgép – jelet is észleltek. Hasonlók történtek korábban is, de szír részről még sosem léptek fel ilyen agresszívan. Ezen a napon a SIGINT-gép észlelve a radarjeleket és látván a nemzetközi frekvencián leadott figyelmeztetéseik hatástalanságát, segélykérést adott le. A segélykérésre a közelben levő két Eagle-ön kívül még további 6 db F–15-öt és 6 db F–16-ot indítottak a térségbe, valamint egy KC–135-öt is. Helyi idő szerint 09:41 körül indult az akció, ami 1 percen belül lezajlott. Az izraeli géppár a nap felől támadott. A parancsnok gépén levő Python 4-gyel lelőtte a szír vezérgépet, majd ezt követően a jobbra kitörő szír kísérőt az izraeli kísérő egy AIM–9M-mel lelőtte. Mindkét szír pilóta, Arshad Midhat Mubarak őrnagy és Ahmad al-Khatab százados, sikeresen katapultált, saját hajójuk vette őket a fedélzetére. Az izraeli pilóták neveit nem közölték. Szíriai részről tagadták az incidenst, Izrael azóta is hallgat, viszont több, ilyen jellegű felderítést az incidenst követően nem hajtottak végre.

Jegyzetek

Források

Cikkek 
 Kővári László: Az Öböl-háború légi harcai. A Top Secret dosszié újabb lapjai In Top Gun 1994/1., 27-29. o., 35. o.
 Kővári László: Száz légi győzelem, ünneplés nélkül, In Top Gun 1996/6. 22-26. o.
 Serflek Szabolcs: Helikoptert bombával? Egy szokatlan légi győzelem története In Aranysas 2008/2., 36-39. o.

Külső hivatkozás 
 ACIG.org
 Az Öbölháború légigyőzelmei – rjlee.org

Légi győzelmek